Panamerikanska mästerskapet i handboll för herrar 2018 spelades på Grönland 16–24 juni 2018. Turneringen fungerade även som amerikas kval till VM 2019 som hålls i Danmark och Tyskland. Turneringen vanns av Argentina före Brasilien och Chile.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Placeringsmatch (niondeplats)

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Anmärkningslista

Källor
Officiell hemsida

Referenser

2018 på Grönland
Handboll på Grönland
Sportåret 2018